Heritage Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Heritage Hills (Colorado)
Heritage Hills (New York)